Freimachen bezeichnet:

einen Vorgang in der Statik zur Berechnung der angreifenden Kräfte und Momente, siehe Freischneiden
umgangssprachlich das Begleichen der Postgebühren
umgangssprachlich das Entkleiden
Aufwendungen, die im Vorfeld einer Baumaßnahme oder Grundstücksveräußerung erforderlich sind, um das Grundstück von Belastungen (zum Beispiel Leitungsrechten, Geh- und Fahrrechten, Mietverhältnissen) zu befreien (vgl. DIN 276, Kostengruppe 130), siehe Freimachen (Grundstück)
 Befahrung eines alten, ins bergfreie gefallenen, Grubengebäudes durch einen Berggeschworenen, siehe Freifahrung